Anser puede referirse a:

 Anser, género de aves de la familia Anserinae, que incluye los gansos y las ocas.
 Anser (α Vulpeculae), la estrella principal de la constelación Vulpecula.